Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Tallahassee 2003, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2003, è stato vinto da Jana Nejedly (tds n. 1). In finale ha sconfitto Mélanie Marois (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Jana Nejedly (campionessa)
  Ljudmila Skavronskaja (semifinali)
  Jane O'Donoghue (semifinali)
  Mélanie Marois (finale)

  Jacqueline Trail (secondo turno)
  Alyssa Cohen (quarti di finale)
  Joanne Moore (secondo turno)
  Petra Rampre (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Tallahassee 2003